Corneilla puede hacer referencia a:

 Corneilla-de-Conflent, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales;
 Corneilla-del-Vercol, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales;
 Corneilla-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales.